Bruno Rainaldi – designer italiano
Carlo Rainaldi – architetto italiano
Girolamo Rainaldi – architetto italiano
Paolo Rainaldi – vescovo cattolico italiano

Pagine correlate
Rainaldo (disambigua)